

Cinema e televisione 
Dietro lo specchio (Bigger Than Life) – film diretto da Nicholas Ray (1956)
Dietro lo specchio – film diretto da Susi Medusa Gottardi (2004)

Letteratura 
Dietro lo specchio o Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò – romanzo di Lewis Carroll (1871)
Dietro lo specchio – saggio scientifico di Lawrence Krauss (2005)